Паисий може да се отнася за:

 Паисий,  е мъжко име, превежда се на български като детски, в България и редица други източноправославни страни е популярно главно като монашеско име

Християнски духовници 
 Паисий Велики (4 век), християнски светец
 Паисий Охридски (16 век), охридски архиепископ
 Паисий Александрийски (17 век), александрийски патриарх
 Паисий Хилендарски (1722-1773), български духовник и книжовник
 Паисий Величковски (1722-1794), украински православен светец от еврейски произход
 Паисий Пловдивски (?), духовник, пловдивски митрополит (1857-1861)
 Паисий Рилски (1861/6-1938), български духовник и революционер
 Паисий Каравелов - (1891 - 1944) свещеник в Сопотската църква „Св. св. Петър и Павел“, запасен офицер, военноинвалид и общински съветник

Други 
 Отец Паисий, улица във Варна
 Паисий (село), село в Северна България